Mullbacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mullbacktjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Mullbacktjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn